Њу Сејлем има више значења:
 Њу Сејлем (округ Фејет, Пенсилванија)
 Њу Сејлем (Илиноис)
 Њу Сејлем (округ Јорк, Пенсилванија)
 Њу Сејлем (Северна Дакота)